Бадай Григорій Іванович — заслужений вчитель України
 Бадай (село) — село в складі Новомальтінського сільського поселення Усольського району Іркутської області на річці Білій.
Прізвища